Basset är flera besläktade, lågbenta raser av långsamdrivande braquehundar:

 Basset artésien normand
 Basset bleu de gascogne
 Basset fauve de bretagne
 Basset hound
 Grand basset griffon vendéen
 Petit basset griffon vendéen

Hundrastyper